Inowrocław – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba powiatu inowrocławskiego i gminy wiejskiej Inowrocław
 Inowrocław – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim
 Inowrocław – stacja kolejowa w Inowrocławiu, w województwie kujawsko-pomorskim
 MS Inowrocław – morski statek typu Ro-ro

Zobacz też 
 Inowrocław Mątwy, Inowrocław Rąbinek, Lotnisko Inowrocław, Sportino Inowrocław, Noteć Inowrocław, Goplania Inowrocław, Cuiavia Inowrocław, Uzdrowisko Inowrocław, Inowrocław-Wschód (gmina), Inowrocław-Zachód (gmina), Lotnisko Inowrocław-Latkowo, Lądowisko Inowrocław-Szpital, Powiat inowrocławski